Chittagong kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Chittagong, provinshuvudstad, 
 Chittagong (distrikt), 
 Chittagong (provins), 
 Shah Amanat International Airport, flygplats, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar